Следующий список содержит названия англиканских диоцезов и архидиаконатов в Великобритании, Ирландии и континентальной Европе, входящих в Церковь Англии, Церковь Уэльса, Шотландскую епископальную церковь и Церковь Ирландии.

Церковь Англии

Церковь Уэльса

Шотландская епископальная церковь

Церковь Ирландии

См. также 
 Англиканство
 Список англиканских диоцезов в Австралии и Океании

Ссылки 
 Сайт Церкви Англии 
 Сайт Церкви Уэльса 
 Сайт Шотландской епископальной церкви 
 Сайт Церкви Ирландии 

Списки:Христианство
Англ
Англ